Период Яёй — историческая эпоха в развитии Японии.
 «Яёй» — японский эсминец типа «Муцуки».